Mercy kan syfta på:
 Mercy (sång) – en låt av den walesiska sångerskan Duffy från 2008
 Mercy (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2009/2010
 Mercy, Allier – en kommun i departementet Allier i regionen Auvergne i de centrala delarna av Frankrike
 Mercy, Yonne – en kommun i departementet Yonne i regionen Bourgogne i norra Frankrike